

Nautica 
 Nomadic − nave della White Star Line varata nel 1891
 Nomadic − nave della White Star Line varata nel 1911. È l'unica nave della White Star ancora galleggiante